

Sigle 
 Volkswagen  – casa automobilistica tedesca

Codici 
 VW – codice vettore IATA di Aeromar
 VW – designazione degli squadroni della US Navy per Early Warning Squadron e (Fleet) Weather Reconaissance Squadron